Redland kan syfta på följande platser:

Australien 

 Redland (region), Queensland,

USA 

 Redland (del av en befolkad plats), Maryland, Montgomery County, 
 Redland (ort), Texas, Angelina County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar